Opor peut désigner :

Toponymie 
 Opor-Badouor, la localité située dans le département de Legmoin au Burkina Faso
 Opor-Kakalapouor, la localité située dans le département de Legmoin
 Opor-Séguéré, la localité située dans le département de Legmoin
 Opor-Tankoli, la localité située dans le département de Legmoin

Autre 
 Opor, un plat de la cuisine javanaise